Anatolien peut correspondre à:
 anatolien, habitant d'Anatolie ;
 Anatolien, une race de chevaux d'Anatolie.